Кортни Торн Смит (; рођена 8. новембра 1967. године, у Сан Франциску, Калифорнија) је америчка глумица. Најпознатија је по улогама: Алисон Паркер у серији „Мелроуз Плејс“, Џорџије Томас у серији „Али Мекбил“ и Шерил у хумористичној серији „Живот према Џиму“.

Филмски деби остварила је улогом у драми „Лукас“ из 1986. године. Након тога играла је у још неколико филмова који су прошли прилично незапажено. Највећи успех остварила је ипак улогама у телевизијским серијама.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1967.
Људи из Сан Франциска
Америчке глумице
Биографије живих особа